Stuber - Autista d'assalto – film
 Georges Stuber – calciatore svizzero
 Werner Stuber – cavaliere svizzero

Pagine correlate

 Stüber